Sezon 1957/1958 klubu AS Roma.

Sezon 
Przed sezonem 1957/1958 nowym trenerem został Anglik Alec Stock. Szkoleniowiec ten nie potrafił się jednak porozumieć z zawodnikami z powodu nieznajmości języka włoskiego. Po pół roku zastąpił go Gunnar Nordahl, który zakończył piłkarską karierę. Doprowadził zespół do 5. miejsca w lidze. Doszło też do zmiany prezesa - Renato Sacerdotiiego zastąpił Anacleto Gianni.

Rozgrywki 
 Serie A: 5. miejsce

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach